Buda — conceito religioso
 Sidarta Gautama — chamado o buda, fundador do budismo
 Buda (planeta) — planeta da astrologia hindu que corresponde a Mercúrio
 Buddha (álbum)
 Buda (mangá)

Geografia 
 Buda (Hungria)
 Buda (Illinois)
 Buda (Texas)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de religião
Desambiguações de música